Бухары — название населённых пунктов.

Россия 
 Бухары — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Бухары — деревня в Порховском районе Псковской области.